Das Dameneinzel der French Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Im Finale triumphierte die ungesetzte Iga Świątek gegen Sofia Kenin mit 6:4 und 6:1. Sie war die erste ihres Landes, die ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewann. Aufgrund dieses Erfolgs verbesserte sie sich in der Weltrangliste auf den 17. Platz, was eine neue Bestmarke ihrer Laufbahn bedeutete.

Vorjahressiegerin war Ashleigh Barty, die in diesem Jahr aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen der COVID-19-Pandemie nicht teilgenommen hat.

Mit Nadia Podoroska erreichte erstmals eine Qualifikantin das Halbfinale der French Open. Bei einem der anderen drei Grand-Slam-Turniere gelang dieses Alexandra Stevenson in Wimbledon 1999 und Christine Matison bei den Australian Open 1978.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open 2020 fand für die Damen vom 22. bis 25. September 2020 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2020